JBU steht für:
 Jetblue Airways (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

jbu steht für:
 Jukun Takum (ISO-639-3-Code), jukunoide Sprache des Kamerun

Abkürzung